Blintendorf (Gefell), dorp bij de stad Gefell
 Blintendorf (Sankt Veit), plaats in de gemeente Sankt Veit an der Glan